El nombre de Valdearcos puede referirse a un apellido procedente del municipio de Manchones, en la provincia de Zaragoza o a varias localidades de la geografía española. 

 Valdearcos, pedanía de la provincia de León.
 Valdearcos de la Vega, pedanía de la provincia de Valladolid.